Ву́лиця Августи́на Воло́шина (або Ву́лиця Воло́шина) — назва вулиць у містах України.

Вулиця Августина Волошина 
Вулиця Августина Волошина — вулиця в місті Городок Хмельницької області.
Вулиця Августина Волошина — вулиця в місті Дніпро.
Вулиця Августина Волошина — вулиця в місті Івано-Франківськ.
Вулиця Августина Волошина — вулиця в місті Київ.
Вулиця Августина Волошина — вулиця в місті Мукачево.
Вулиця Августина Волошина — вулиця в місті Стрий.
Вулиця Августина Волошина — вулиця в місті Хмельницький.
Вулиця Августина Волошина — вулиця в місті Хуст.
Вулиця Августина Волошина — вулиця в місті Чернівці.

Вулиця А. Волошина 
Вулиця А. Волошина — вулиця в смт. Буштино.
Вулиця А. Волошина — вулиця в смт. Королево.
Вулиця А. Волошина — вулиця в смт. Солотвино.
Вулиця А. Волошина — вулиця в смт. Тересва.

Вулиця Волошина 
Вулиця Волошина — вулиця в смт Великий Березний.
Вулиця Волошина — вулиця в смт. Великий Бичків.
Вулиця Волошина — вулиця в місті Іршава.
Вулиця Волошина — вулиця в смт Кольчино.
Вулиця Волошина — вулиця в місті Львів.
Вулиця Волошина — вулиця в смт. Міжгір'я.
Вулиця Волошина — вулиця в місті Свалява.
Вулиця Волошина — вулиця в смт. Середнє.
Вулиця Волошина — вулиця в смт Славське.
Вулиця Волошина — вулиця в місті Тячів.
Вулиця Волошина — вулиця в місті Ужгород.
Вулиця Волошина — вулиця в місті Ходорів.
Вулиця Волошина — вулиця в смт Чинадійово.

Вулиці, названі на честь людей